D0, DØ ou D00 peut faire référence à :
 Carcinome in situ de la cavité buccale, de l’œsophage et de l'estomac, d'après la Classification internationale des maladies ;
  ;
 DØ, une expérience de physique des particules ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres